Fatimakapel of Mariakapel (Cadier en Keer), een kapel in Cadier en Keer in de Nederlandse gemeente Eijsden-Margraten
 Onze-Lieve-Vrouw-van-Fatimakapel (Haelen), een kapel in de Nederlandse gemeente Leudal
 Onze-Lieve-Vrouw-van-Fátimakapel (Heierhoeve, 1946-2008), een voormalige kapel in Heierhoeve in de Nederlandse gemeente Venlo
 Onze-Lieve-Vrouw-van-Fátimakapel (Heierhoeve, 2013), een kapel in Heierhoeve in de Nederlandse gemeente Venlo
 Onze-Lieve-Vrouw-van-Fatimakapel (Herkenbosch), een kapel in Herkenbosch in de Nederlandse gemeente Roerdalen
 Onze-Lieve-Vrouw-van-Fatimakapel (Ingber), een kapel in Ingber in de Nederlandse gemeente Gulpen-Wittem
 Onze-Lieve-Vrouw-van-Fatimakapel of Mariakapel (Kleingenhout), een kapel in Kleingenhout in de Nederlandse gemeente Beekdaelen
 Onze-Lieve-Vrouw-van-Fatimakapel (Lendelede), een kapel in Lendelede in de Belgische gemeente Lendelede
 Onze-Lieve-Vrouw-van-Fatimakapel (Menen), een kapel in Menen in de Belgische gemeente Menen
 Onze-Lieve-Vrouw-van-Fatimakapel (Otegem), een kapel in Otegem in de Belgische gemeente Zwevegem
 Onze-Lieve-Vrouw-van-Fatimakapel (Veulen), een kapel in Veulen in de Nederlandse gemeente Venray
 Onze-Lieve-Vrouw-van-Fatimakapel (Wolder), een kapel in Wolder in de Nederlandse gemeente Maastricht